Хайло Василь Олександрович — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Хайло Сергій Миколайович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Див. також 
 Хейло

Примітки